Ла Компуерта има више значења:

 Ла Компуерта, Обрадорес (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Компуерта (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Компуерта (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Компуерта (Ел Оро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Компуерта (Отаез), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Компуерта (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Компуерта (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Компуерта (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Компуерта (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Компуерта (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Компуерта (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Компуерта (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Компуерта (Закуалпан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Компуерта (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Компуерта, Фермин Гарсија (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Компуерта (Сан Мигел Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Компуерта (Лагуниљас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Компуерта (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Компуерта (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Компуерта (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Компуерта (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Компуерта (Палмиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Компуерта (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Компуерта (Закателко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Компуерта (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику